В данном списке приведены пропускные способности различных интерфейсов передачи данных, применяемых в компьютерной технике. Для обозначения пропускной способности интерфейса иногда могут использоваться термины ёмкость канала или производительность.

Традиционно пропускная способность «параллельных интерфейсов» (для передачи данных используется группа сигналов, число которых обычно кратно 8, называемых линиями данных и выделенного сигнала — тактового сигнала; при возникновении определённого состояния на линии тактового сигнала получатель узнаёт, что состояния линий данных установились и данные могут быть считаны) измеряется в байтах в секунду; в то время как пропускная способность «последовательных интерфейсов» (при реализации интерфейса не используются специальные тактовые сигналы) измеряется в битах в секунду. В данном документе для каждого интерфейса величина пропускной способности приводится как в байтах в секунду, так и в битах в секунду, но наиболее употребительные единицы выделены жирным шрифтом.

Интерфейсы в списке сгруппированы по функциональному признаку и в рамках группы перечислены начиная от менее производительных к более производительным.

Для каждого интерфейса в списке приводится пиковая пропускная способность — теоретическая максимальная пропускная способность; в реальных условиях производительность интерфейса, как правило, окажется значительно ниже, нежели та, что приведена в таблице.

Соглашения 
 Скорость шин и сетевых интерфейсов указывается в бит/c (бит в секунду) или Б/c (байт в секунду).
 Приставки СИ являются двоичными, а сокращения выполнены в соответствии с ГОСТ 8.417: 1 КБ = 1024 байт, 1 МБ = 1024 КБ = 1 048 576 байт и т. д.
 Байт считают равным восьми битам.
 Для скоростей в битах используются десятичные приставки. Так, Ethernet 10 Гбит/с подразумевает, что интерфейс может передавать на скоростях до 1010 бит за секунду.

Сети, периферия и мобильные устройства

Телетайпы (TTY) и телекоммуникационные устройства для глухих

Протоколы модемной связи

Мобильная связь

Беспроводное подключение периферии

Беспроводная сеть

Глобальная сеть

Локальная сеть

Интерфейсы расширения для портативных устройств

Компоненты компьютера

Шина

Интерфейс внутренних накопителей

Обмен данными с внешними устройствами

Канал связи между MAC и PHY

Оперативная память

См. также 
 Битрейт
 Насыщение шины
 Бит в секунду

Примечания

Ссылки 
 Словарь компьютерных терминов

Компьютерные шины
Сетевое оборудование
Компьютерные и телекоммуникационные стандарты
Пропускные способности интерфейсов
Параметры компьютерных сетей